Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2006 vond plaats van 31 januari tot en met 5 februari 2006 in de Japanse hoofdstad Tokio. Er werd gespeeld op tapijtbanen.

Geplaatste speelsters

Uitslagen 

Tokio
Tokio 2006